В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1302 году.

Январь 
 2 января — Генрих I Мекленбургский («Пилигрим») — князь Мекленбурга (1264—1275, 1299—1302)
 13 января 
  — князь-епископ Аугсбурга (1288—1302)
 Луи I де Во — князь Во (1285—1302), родоначальник ветви Во Савойского дома
 26 января —  — канцлер казначейства и Лорд-канцлер Англии (1266—1268), епископ Вустера (1268—1302)
  — князь-епископ Шпейера (1272—1302)

Февраль 
 1 февраля —  — итальянский францисканский теолог, святой римско-католической церкви .

Март 
 1 марта — Бианки, Джерардо — итальянский кардинал-священник Santi XII Apostoli (1278—1281), кардинал-епископ Сабина-Поджо Миртето (1281—1302), декан Коллегии кардиналов (1297—1302)
 3 марта — Роже Бернар III де Фуа — граф де Фуа с 1265, виконт де Кастельбон и де Сердань с 1260, сеньор Андорры 1260—1278, первый князь-соправитель Андорры с 1278, виконт де Беарн и де Габардан с 1290, сын графа Роже IV де Фуа и Брунисенды де Кардона, трубадур.
 9 марта — Фицалан, Ричард, 8-й граф Арундел — граф Арундел (1272—1302)
 20 марта —  — епископ Норвича (1288—1299), епископ Или (1299—1302)

Апрель 
 7 апреля — Мухаммад II аль-Факих — эмир Гранады (1273—1302)
 9 апреля — Констанция II Сицилийская — королева-консорт Арагона (1276—1285), королева-консорт Сицилии (1282—1285), жена Педро III, святая римско-католической церкви.

Май 
 2 мая — Бланка д’Артуа — королева-консорт Наварры и графиня-консорт Шампани (1270—1274), жена Генриха I Толстого, регент Наварры (1274—1284), графиня-консорт Лестер и графиня-консорт Ланкстер (1276—1296) как жена Эдмунда Горбатого

Июнь 
 11 июня —  — лорд-казначей Англии (1290–1295), епископ Бата и Уэльса (1293—1302)
 30 июня 
  — епископ Меца (1297—1302)
  — герцогиня-консорт Саксонии (1270—1285), жена Иоганна I, дочь Биргера

Июль 
 11 июля
 Ги де Клермон — маршал Франции (с 1292), погиб в битве при Куртре.
  — первый сеньор Арсхота (1284—1302), погиб в битве при Куртре.
  — французский губернатор Фландрии (1300—1302), погиб в битве при Куртре.
  — граф Омальский (1260—1302), погиб в битве при Куртре.
 Жан II де Даммартен — граф Даммартена (1272—1302), погиб в битве при Куртре.
 Жан III де Бриенн — граф д’Э (1294—1302), граф де Гин (1295—1302), погиб в битве при Куртре.
 Рауль II де Клермон-Нель — сеньор де Нель и де Удан, Виконт Шатодёна (по праву жены) (до 1275 — до 1296), великий камергер Франции (1283—1302), коннетабль Франции (1277—1302), погиб в битве при Куртре.
 Роберт II д’Артуа — граф Артуа (1250—1302), сын Роберта I Доброго, графа Артуа, и Матильды Брабантской, командовал французской армией во время войн с Фландрией (1297—1302). погиб в битве при Куртре.
 Симон де Мелён — маршал Франции (с 1290), погиб в битве при Куртре
 Пьер Флоте — канцлер Франции (1292—1302), хранитель большой королевской печати Франции (1302), организатор первых в истории Франции Генеральных штатов (1302), один из самых известных легистов короля Филиппа IV Красивого, погиб в битве при Куртре.
 13 июля —  — бургомистр Любека (1302)

Август 
 19 августа — Иоланда Арагонская — герцогиня-консорт Калабрии (1297—1302) жена будущего короля Неаполя Роберта Мудрого

Сентябрь 
 Генрих III — граф Бара (1291—1302)

Октябрь 
 10 октября —  — епископ Оломоуца (1281—1302)
 29 октября — Маттео Акваспартский — итальянский философ, генерал-министр ордена францисканцев (1287—1289)

Ноябрь 
 17 ноября — Гертруда Великая — католическая святая, немецкий мистик.

Декабрь 
 2 декабря —  — норвежский дворянин, ближайший советник королей Магнуса VI Лагабете и Эйрика II Магнуссона
 13 декабря 
  — граф Вальдек из дома Вальдека (1270—1276), князь-епископ Льежа (1301—1302)
 Евдокия Палеолог — императрица-консорт Трапезундской империи (1282—1284, 1285—1297), жена Иоанна II Великого Комнина
 17 декабря —  — итальянский кардинал-дьякон Santa Maria della Scala
 21 декабря — Жан II д'Аркур («Храбрец») — французский военачальник, сеньор д’Аркур, барон д’Эльбёф, виконт де Шательро, маршал Франции (с 1283) и адмирал.
 29 декабря — Вислав II — князь Рюгена (1260—1302)
 31 декабря — Ферри III — герцог Лотарингии (1251—1302)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Хаким I — второй аббасидский халиф Каира (1262—1302), основатель династии каирских халифов
 Вальдемар I Биргерссон — король Швеции (1250—1275), умер в тюрьме.
 Джон II Комин «Чёрный» — лорд Баденоха из клана Коминов (1277—1302)
  — английский философ
  — немецкий писатель
  — епископ Ренна (1298—1299), епископ Лизьё (1299—1302).
 Ибн Дакик аль-Ид — исламский богослов, правовед (факих) шафиитского мазхаба.
 Иван Дмитриевич — последний удельный переяславль-залесский князь (1294—1302)
 Кей-Кубад III — султан Рума (1283—1302)
  — королева—консорт Мэна и Островов (?—1265) как жена Магнуса III, графиня-консорт Стратерна (?—1271), как жена графа (мормэра) Маоля Йосы II
  — первый граф Монфорт-Фельдкирх
  — султан Мальдивских островов (1293—1302)
 Чимабуэ — флорентийский живописец, один из главных возродителей итальянской живописи после её продолжительного средневекового застоя.

См. также 
 Список умерших в 1301 году
 Список умерших в 1303 году

Умершие в 1302 году
1302